Prospéro (PROgramme de Sociologie Pragmatique, Expérimentale et Réflexive sur Ordinateur) est un logiciel d'analyse de données textuelles qualifié par ses concepteurs de technologie littéraire pour les sciences humaines. Le logiciel Prospéro a été créé au milieu des années 1990 par le sociologue Francis Chateauraynaud, directeur d'études à l'EHESS, et l'informaticien Jean-Pierre Charriau (aussi connu pour avoir été le bassiste du groupe de rock lyonnais Marie et les garçons !). La version issue des travaux menés à la fois au sein de l'association Doxa (loi de 1901) et au Groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive de l'EHESS, entre 1995 et 2011, a été rendue accessible en 2011 sur le site prosperologie.org

Présentation 
Prospéro permet d'étudier des corpus de textes et de discours évolutifs à partir de l'identification et la classification d'ensembles thématiques, de registres discursifs, argumentatifs ou narratifs. Travaillant à partir de séries textuelles historiques ou diachroniques, Prospéro est particulièrement adapté à l'exploration, l'analyse et la comparaison de « dossiers complexes », aidant les chercheurs à décrire des processus d'alertes, de controverses, d'affaires ou de polémiques, en restituant finement les jeux d'acteurs et d'arguments, les événements marquants, les contextes et les configurations sociopolitiques qui se révèlent au cœur des énoncés.

Utilisation 
On trouvera des exemples d'usage de ce logiciel dans Les Sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque, de Francis Chateauraynaud et Didier Torny (Ed EHESS, 1999 / 2013) et dans Le sport et ses affaires. Une sociologie de la justice de l'épreuve sportive de Pascal Duret et Patrick Trabal (Métaillé, 2001). Il a été utilisé également pour la mise en place d'observatoires sur les enjeux du nucléaire, les OGM ou les pesticides, la pollution de l'air ou les perturbateurs endocriniens. Plus d'une quarantaine de dossiers concernant les liens santé-environnement ont été analysés avec Prospéro, notamment via l'"Observatoire des alertes et des controverses" au service de la grande agence sanitaire et environnementale, l'ANSES.

De nombreuses applications sont présentées sur le carnet de recherche Socio-informatique et argumentation sur la plateforme hypotheses.org.

Note technique 
Depuis 2011, le logiciel Prospéro peut être téléchargé gratuitement, après validation d'une charte d'utilisation relative au respect des libertés fondamentales, sur le site prosperologie consacré aux outils socio-informatiques. Une version II du logiciel Prospéro a été développée en open source mais n'est pas rendue publique faute de concrétisation informatique jugée suffisante par ses développeurs. Une version III est annoncée, en particulier lors d'un séminaire spécial s'étant tenu à Bayonne en , avec une visée internationale, multilingue et interdisciplinaire. Une nouvelle association créée en 2020, l'association Corpora, a pris en charge la réécriture de l'environnement informatique de Prospéro.

Il faut noter également que le logiciel Prospéro est utilisé par un autre logiciel, présenté comme un sociologue numérique, fondé sur plusieurs techniques d'intelligence artificielle, le logiciel Marlowe, qui tient des chroniques quotidiennes produites automatiquement à partir de l'application de routines de Prospéro à des flux d'informations en ligne.

Notes

Bibliographie 

 Angermüller, Johannes, Qualitative Methods of Social Research in France: Reconstructing the Actor, Deconstructing the Subject , Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 6(3), 2005. Art. 19, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0503194.
 Francis Chateauraynaud, Prospéro. Une technologie littéraire pour les sciences humaines, Éditions du CNRS, 2003.
 Francis Chateauraynaud, « Un visiteur du soir bien singulier », Socio-informatique et argumentation,

Liens externes 

« Prospéro »
« Socio-informatique et argumentation »

Analyse des données